Медаль Тейта (официально: ) — медаль, вручаемая с 1961 года Американским институтом физики физикам неамериканского гражданства за признанные достижения в руководстве физическими исследованиями. Премия названа в честь Джона Торренса Тейта. Лауреат избирается Советом управляющих Американского института физики по рекомендации специально назначаемого комитета. Лауреат получает 10000 долларов США наличными.

Награждённые

См. также 
 :Категория:Награждённые медалью Тейта

Ссылки 
 Tate Medal for International Leadership | American Institute of Physics

Тейт
Тейт
Медали США